Truncilla är ett släkte av musslor. Truncilla ingår i familjen målarmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Målarmusslor
Truncilla